Martinho Carlos de Arruda Botelho (Rio Claro,  — 1914). Foi um publicista brasileiro, editor da Revista Moderna e do periódico mensal Brasil Magazine.

Filho de Antonio Carlos de Arruda Botelho, Conde do Pinhal, e Anna Carolina de Mello Oliveira. Nasceu na Fazenda São José, em Rio Claro, propriedade dos pais de Anna Carolina.

Colaboração com Eça de Queirós
Martinho Botelho residia em Paris, quando conheceu Eça de Queirós, então cônsul de Portugal em Paris, tornando-se este um regular colaborador da Revista Moderna, editada por Botelho. Esta colaboração mereceu um número inteiramente dedicado a Eça de Queirós, na qual inicia-se a publicação de A Ilustre Casa de Ramires.

Família Arruda Botelho